Big Haystack Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Haystack Mountain (Nebraska)
 Big Haystack Mountain (New York)